Ретеюм — фамилия, известные носители:

 Ретеюм, Алексей Александрович (род. 1968) — российский общественный деятель.
 Ретеюм, Алексей Юрьевич (род. 1941) — советский и российский географ и биолог, профессор.

См. также 
 Ретюнь